Manoel peut désigner :

Toponyme 

 l'île Manoel, l'une des quatre îles habitées de Malte ;
 le fort Manoel, citadelle située sur l'île de Manoel ;
 le théâtre Manoel, un de plus vieux théâtre toujours en activité se trouvant à La Valette ;
 Manoel Urbano, une ville située au Brésil ;
 le Stade Manoel Barradas, un stade de football situé à Salvador au Brésil.

Pseudonyme 
 Manoel (1978-), Manoel Lourenço da Silva Filho, footballeur brésilien.

Patronyme 

 António Manoel de Vilhena, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au  ;
 Francielle Manoel Alberto (1989-), joueuse brésilienne de football ;
 Marcel Manoël, né en 1945, pasteur ;
 Sancho Manoel de Vilhena (1610 - 1677), est un militaire portugais.
Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien